Ameinias () ist:

 Ameinias (Beiname), eine Epiklese des griechischen Gottes Dionysos
 Ameinias (Liebhaber des Narkissos), in der griechischen Mythologie ein Liebhaber des Narkissos
 Ameinias (Archon von Athen), 423/422 v. Chr. Archon von Athen
 Ameinias (Gesandter), spartanischer Gesandter 423 v. Chr.
 Ameinias (Trierarch 480 v. Chr.), attischer Trierarch in der Schlacht von Salamis 480 v. Chr.
 Ameinias (Schreiber), Schreiber der athenischen Bule vor 376 v. Chr.
 Ameinias (Trierarch 325 v. Chr.), attischer Trierarch 325/324 und 323/322 v. Chr.
 Ameinias (Kosmet), athener Kosmetes 281 v. Chr.
 Ameinias (Epimelet), Epimelet in Athen, etwa 130–115 v. Chr.
 Ameinias (Archon von Chaironeia), 200–150 v. Chr. Archon von Cheironeia
 Ameinias (Aulet), Sieger der Amphiaraia in Oropos Anfang des 1. Jahrhunderts v. Chr.
 Ameinias (Seeräuber), Seeräuberhauptmann, der 278–274 v. Chr. Kassandreia erobert
 Ameinias (Strategos), Strategos von Rhodos 304 v. Chr.
 Ameinias (Epiker), Sieger der Chairetesia in Orchomenos und der der Amphiaraia in Oropos
 Ameinias (Schauspieler), Schauspieler im 4. Jahrhundert v. Chr. in Athen
 Ameinias (Dichter), Dichter der neueren Komödie
 Ameinias (Rhetor), Rhetor aus Prusias in Bithynien am Anfang des 4. Jahrhunderts v. Chr.
 Ameinias (Pythagoräer), Pythagoräer, Sohn des Diochaites, Lehrer des Parmenides (6./5. Jahrhundert v. Chr.)